Барабулеві, або султанкові (Mullidae) — родина промислових субтропічних риб ряду Окунеподібних (Perciformes). Є звичайними в солонуватих водах, часто зустрічаються на рифах Атлантики, Індійського і Тихого океану.

Види 

Згідно з FishBase містить 67 видів у 6 родах:
 Рід Mulloidichthys
 Mulloidichthys dentatus (Gill, 1862).
 Mulloidichthys flavolineatus (Lacépède, 1801).
 Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829).
 Mulloidichthys mimicus Randall & Guézé, 1980.
 Mulloidichthys pfluegeri (Steindachner, 1900).
 Mulloidichthys vanicolensis (Valenciennes, 1831).
 Рід Mullus
 Mullus argentinae Hubbs & Marini, 1933.
 Mullus auratus Jordan & Gilbert, 1882.
 Mullus barbatus Linnaeus, 1758.
 Mullus surmuletus Linnaeus, 1758.
 Рід Parupeneus
 Parupeneus barberinoides (Bleeker, 1852).
 Parupeneus barberinus (Lacépède, 1801).
 Parupeneus biaculeatus (Richardson, 1846).
 Parupeneus chrysonemus (Jordan & Evermann, 1903).
 Parupeneus chrysopleuron (Temminck & Schlegel, 1843).
 Parupeneus ciliatus (Lacépède, 1802).
 Parupeneus crassilabris (Valenciennes, 1831).
 Parupeneus cyclostomus (Lacépède, 1801).
 Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976).
 Parupeneus heptacanthus (Lacépède, 1802).
 Parupeneus indicus (Shaw, 1803).
 Parupeneus insularis Randall & Myers, 2002.
 Parupeneus jansenii (Bleeker, 1856).
 Parupeneus louise Randall, 2004.
 Parupeneus macronemus (Lacépède, 1801).
 Parupeneus margaritatus Randall & Guézé, 1984.
 Parupeneus moffitti Randall & Myers, 1993.
 Parupeneus multifasciatus (Quoy & Gaimard, 1824).
 Parupeneus orientalis (Fowler, 1933).
 Parupeneus pleurostigma (Bennett, 1831).
 Parupeneus porphyreus (Jenkins, 1903).
 Parupeneus posteli Fourmanoir & Guézé, 1967.
 Parupeneus procerigena Kim & Amaoka, 2001.
 Parupeneus rubescens (Lacépède, 1801).
 Parupeneus signatus (Günther, 1867).
 Parupeneus trifasciatus (Lacépède, 1801).
 Рід Pseudupeneus
 Pseudupeneus grandisquamis (Gill, 1863).
 Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793).
 Pseudupeneus prayensis (Cuvier, 1829).
 Рід Upeneichthys
 Upeneichthys lineatus (Bloch & Schneider, 1801).
 Upeneichthys stotti Platell, Potter & Clarke, 1998.
 Upeneichthys vlamingii (Cuvier, 1829).
 Рід Upeneus
 Upeneus arge Jordan & Evermann, 1903.
 Upeneus asymmetricus Lachner, 1954.
 Upeneus australiae Kim & Nakaya, 2002.
 Upeneus crosnieri Fourmanoir & Guézé, 1967.
 Upeneus davidaromi Golani, 2001.
 Upeneus doriae (Günther, 1869).
 Upeneus filifer (Ogilby, 1910).
 Upeneus francisi Randall & Guézé, 1992.
 Upeneus guttatus (Day, 1868).
 Upeneus japonicus (Houttuyn, 1782).
 Upeneus luzonius Jordan & Seale, 1907.
 Upeneus mascareinsis Fourmanoir & Guézé, 1967.
 Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855).
 Upeneus mouthami Randall & Kulbicki, 2006.
 Upeneus parvus Poey, 1852.
 Upeneus pori Ben-Tuvia & Golani, 1989.
 Upeneus quadrilineatus Cheng & Wang, 1963.
 Upeneus subvittatus (Temminck & Schlegel, 1843).
 Upeneus sulphureus Cuvier, 1829.
 Upeneus sundaicus (Bleeker, 1855).
 Upeneus taeniopterus Cuvier, 1829.
 Upeneus tragula Richardson, 1846.
 Upeneus vittatus (Forsskål, 1775).
 Upeneus xanthogrammus Gilbert, 1892.

Література

Джерела 

Іглицеподібні